Saint Eutrope désigne plusieurs saints chrétiens :

 Eutrope d'Orange (), évêque d'Orange ;
 Eutrope de Saintes (), premier évêque de Saintes, martyr qui a christianisé la Saintonge.